Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Budapest Open 2022 des Damentennis. Insgesamt nehmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 17. und 18. September 2022 stattfindet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Budapest